Tori – plurale di toro, bovino maschio
 Tori – plurale di toro, forma geometrica
 Tori – ruolo nelle arti marziali
 Tori – wrestler

Geografia
 Tori – comune dell'Estonia
 Tori – regione storica della Georgia
 Tori – comune del Mali nel circondario di Bankass

Altri progetti